Hutka (Slowakije), gemeente in de Slowaakse regio Prešov.
 Hutka (Silezië), plaats in het Poolse woiwodschap Silezië.